

Personnages 
La famille Leakey est une famille de paléontologues.
 Louis Leakey (Sir Louis Seymour Bazett Leakey) (1903-1972), primatologue, paléontologue et archéologue kényan, époux de Mary Leakey ;
 Mary Leakey (1913-1997), paléontologue et archéologue, épouse de Louis Leakey ;
 Richard Leakey (1944-2022), paléoanthropologue kényan. Il est le deuxième des trois fils de Louis et Mary Leakey ;
 Meave Leakey (née en 1942), paléoanthropologue, épouse de Richard Leakey.
 Louise Leakey (née en 1972), paléoanthropologue, fille de Richard et Meave Leakey;

Autres 
Leakey (en) est un village Texans] comptant environ 387 habitants. 
Le cratère Leakey (en) est aussi un cratère lunaire].